Work, Kelly Rowland dala
 Work,  a The Saturdays dala
 Work, Ciara dala
 Work, Rihanna dala
 Work, Dj Julian dala
 Work, Nelly dala